{{Taxobox taxons | ordre |
 Isoetales – Isoëtes
 Lycopodiales – Lycopodes
 Selaginellales – Sélaginelles 
 † Drepanophycales
 † Lepidodendrales
 † Protolepidodendrales }}

Les Lycophytes (Lycophyta ou Lycopodiophyta D.H.Scott, 1909) forment un groupe de plantes vasculaires comprenant notamment les lycopodes et les isoëtes. Elles formaient traditionnellement une division séparée en deux classes. Dans les nouvelles classifications, elles forment la classe des Lycopodiopsides (Lycopodiopsida).
Dans la , elles correspondent à la sous-classe Lycopodiidae.

 Caractéristiques 
Les Lycophytes forment le groupe le plus primitif des plantes vasculaires actuelles. Ce sont des végétaux à ramifications dichotomes, avec notamment un rhizome ou rhyzophore basal dichotomiquement divisé. Leurs feuilles sont sessiles. Il s'agit de végétaux homosporés ou hétérosporés.
L'étude des genres fossiles primitifs démontre que les coiffes de leurs racines sont apparues plus tardivement que chez les autres plantes vasculaires (Euphyllophyta) et a permis d'établir que les racines des lycophytes sont une évolution convergente à celle des autres Trachéophytes. Les racines sont donc apparues deux fois dans l'évolution des plantes vasculaires.
Composées de grands arbres durant l'ère Primaire (notamment les genres Sigillaria et Lepidodendron), les Lycophytes ne comprennent plus aujourd'hui que des plantes herbacées. On en compte un millier d'espèces actuelles environ.

 Classification 
 Ordres actuels 
Liste des ordres actuels selon le Pteridophyte Phylogeny Group (2016) et ITIS :
 (sous-classe Lycopodiidae Beketov, 1863) :
 Isoetales Prantl, 1874 – les isoëtes (un seul genre actuel)
 Lycopodiales DC. ex Bercht. & J.Presl, 1820 – les lycopodes
 Selaginellales Prantl, 1874 – les sélaginelles (un seul genre actuel)

Dans l'ancien systeme à deux classes, Isoetales et Selaginellales étaient regroupés dans la classe Isoetopsida Rolle, 1885.

 Taxons fossiles 	
Liste des ordres fossiles d'après Thomas & Brack-Hanes (1984) et Taylor, T.N. & Taylor, E.L. (1993) :
 † Drepanophycales Novak, 1961
 † Lepidodendrales Prand, 1883 (= † Lepidocarpales G.M. Smith, 1938)
 († Miadesmiales Doweld, 2001 ;  ou inclus dans Selaginellales)
 († Pleuromeiales  Zimmerm., 1959 ; ou inclus dans † Lepidodendrales)
 † Protolepidodendrales Koidzumi, 1939

Le genre † Asteroxylon des Drépanophycales, considéré comme le plus basal, peut être placé à part dans l'ordre † Asteroxylales Koidzumi ex Nakai, 1943.

Le groupe de plantes archaïques des Zostérophylles constituent traditionnellement la division († Zosterophyllophyta H. Bold, 1973). Bien qu'elles ne possédaient pas de microphylles, elles sont rapprochées des lycophytes au sein de la branche Lycophitina (ou Lycopodiophytina). Elles sont aujourd'hui considérées comme un groupe-tronc paraphylétique de cette branche et parfois comme la classe † Zosterophyllopsida'' Foster & Gifford, 1974.

Phylogénie

Liens externes

Références 

Lycophyta
Division de plantes (nom scientifique)